Unter Arzttrupp versteht man:
 den beweglichen Arzttrupp bei der Bundeswehr
 den Arzttrupp (Katastrophenschutz) im Zivil- und Katastrophenschutz